Реликвия — свято хранимая, почитаемая вещь, связанная с историческими или религиозными событиями прошлого.
 «Реликвия» — советский ночной бинокль военного назначения для ведения разведки, наблюдения и изучения местности в условиях плохой видимости.

См. также 
 «Последняя реликвия» — советский историко-приключенческий художественный фильм.
 «Таинственная реликвия» — германский фантастический фильм режиссёра Себастьяна Ниманна 2002 года.